Hinzing ist der Ortsname von

 Hinzing (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Hinzing (Pittenhart), Ortsteil der Gemeinde Pittenhart, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hinzing (Schönberg), Ortsteil der Gemeinde Schönberg, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Hinzing (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern